Авакуозинго има више значења:
 Општина Авакуозинго (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Авакуозинго (Авакуозинго, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику